Marilyn Jess (26 de outubro de 1959) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa.

Referências

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França